Марсел Магфурович Галимарданов () — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва.

Биография 
Образование:

 Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ при СМ СССР им. К. Е. Ворошилова (1974)
 Военно-политическая академия им. В. И. Ленина (1983)
 Центр правовой переподготовки при Гуманитарной академии Вооруженных Сил (1994)
 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (1997)
 Институт повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы (2004)

Работал преподавателем физики средней школы в Актанышском районе Татарской АССР. Служил в Вооруженных Силах. От курсанта Высшего пограничного военно-политического училища КГБ СССР дорос до начальника отдела Военно-политического управления пограничных войск КГБ СССР.

Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Депутат госдумы 
Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата начала полномочий: 4 декабря 2011 года (шестой созыв). Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции

Примечания

Ссылки 
 Марсел Магфурович Галимарданов на сайте Государственной Думы

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва